

Nation crie de Fox Lake, une Première Nation du Manitoba ;
 Fox Lake 1, une réserve indienne de la Nation crie de Fox Lake au Manitoba ;
 Fox Lake 2, une réserve indienne de la Nation crie de Fox Lake au Manitoba ;
 Fox Lake West 3, une réserve indienne de la Nation crie de Fox Lake au Manitoba.

Fox Lake, village de l'Illinois ;
 Fox Lake, ville située dans le Wisconsin.

Homonymie de toponyme